Poele oder van de Poele ist der Familienname folgender Personen:

 Eric van de Poele (* 1961), belgischer Automobilrennfahrer
 Georges van der Poele, belgischer Reiter